Nation steht für:
 Nation, sozialwissenschaftlicher Begriff
 Nation (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems
 Die Nation (Deutschland), deutsche Zeitschrift (1883–1907)
 Die Nation (DDR), deutsche Zeitschrift (1951–1990)
 Die Nation (Schweiz), Schweizer Zeitung (1933–1952)
 VNV Nation, englisch-irische Band
 Nation (Album), Album von Sepultura
 N.A.T.I.O.N., Album von Bad Wolves
 Nachon, eine Gruppe von Geistwesen im Voodoo

Nation war der Ringname folgender Person:
 Sesugh Uhaa (* 1987), US-amerikanischer Wrestler, siehe Apollo Crews

Nation ist der Familienname folgender Personen:
 Carrie Nation (1846–1911), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Chedean Nation (* 1986), jamaikanische Cricketspielerin der West Indies
 Jonathan Nation, US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 The Nation
 Nationes, Vereinigungen von Studenten und Dozenten europäischer Universitäten des Mittelalters